Ни́на Янг (; 1966) — австралийская актриса.

Биография 
Нина Янг родилась в 1966 году в семье бизнесмена Питера Янг и фотомодели Тани Верстак (род.1942).

Нина снимается в кино с 1990 года. В настоящее время она сыграла в 37-ми фильмах и телесериалах. Из наиболее известных работ роли Тамары Стил из фильма «Завтра не умрёт никогда» (1997), Клодии из фильма «Осторожно, двери закрываются» (1998), серой леди из фильма «Гарри Поттер и философский камень» (2001) и секретаря Пегаса из фильма «Агент Джонни Инглиш» (2003).

Фильмография

Ссылки 
 

Киноактрисы Австралии